Natsume steht für:
 Natsume (Unternehmen), japanisches Entwicklungsstudio
 Natsume (Synchronsprecherin), japanische Synchronsprecherin und Schlagzeugerin 
 Natsume, Aufbewahrungsbehältnis für Tee, siehe Japanische Teezeremonie

Natsume  ist der Familienname folgender Personen:
 Fusanosuke Natsume (* 1950), japanischer Mangaka und Mangakritiker
 Sōseki Natsume (1867–1916), japanischer Schriftsteller
 Yoshinori Natsume (* 1975), japanischer Mangaka
 Yūki Natsume (* 1988), japanischer Fußballspieler